Tomaszewo – część wsi Odolion położona w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie aleksandrowskim w gminie Aleksandrów Kujawski.

W latach 1975–1998 Tomaszewo administracyjnie należało do województwa włocławskiego.

Przypisy 

Odolion